Theodor Boveri (1862-1915), biologo tedesco, fratello di Walter Boveri
 Marcella O'Grady in Boveri (1863-1950), biologa statunitense, moglie di Theodor Boveri
 Walter Boveri (1865-1924), industriale svizzero, cofondatore della società Brown, Boveri & Cie., fratello di Theodor Boveri
 Margret Boveri (1900-1975), giornalista e pubblicista tedesca, figlia di Marcella O'Grady e Theodor Boveri
 Angiolina Boveri, madre del ciclista italiano Fausto Coppi

Architettura 
 Palazzo Boveri a Borgo Val di Taro, provincia di Parma
 Villa Boveri a Baden (Svizzera)